Вращение сидя, или волчок () — одна из трёх базовых позиций во вращениях в фигурном катании. Правилами позиция определена как вращение на согнутой ноге так, чтобы бедро опорной ноги было не выше колена свободной ноги. 

В классических волчках свободная нога вытягивается вперёд или немного присогнута внутрь к опорной ноге. Однако существует множество вариаций, где свободная нога может быть направлена в сторону или назад от опорной, или лежать сверху. Волчок может исполняться в качестве вращения в одной позиции, как со сменой ноги, так и без, а также может исполняться в комбинированных вращениях. В зависимости от вида программ, позиция волчка может быть установлена в качестве обязательной (например, в коротких программах правилами предписано исполнить волчок в комбинированном вращении со сменой ноги). Возможен прыжок в волчок — вращение в волчке без смены ноги, с входом прыжком.

История 
Впервые волчок был исполнен Джексоном Хейнзом, ещё в 19-м веке. Эту позицию вращения, иногда, в англоязычных источниках, называют «вращением Джексона Хейнза».
Кто первым стал исполнять прыжок во вращении сидя, не определено. Известно, что это были фигуристы тренера Густава Ласси, возможно, Бадди Вон или Билл Гридмич.

Вариации 
 Простой волчок — классическая позиция волчка, бедро опорной ноги параллельно льду, свободная нога либо вытянута вперёд, либо немного согнута внутрь, спина прямая и наклонена вперёд, руки вытягиваются вперёд. 
 Пушка или волчок с захватом свободной ноги руками () — свободная нога распрямлена, вытянута вперёд, и удерживается руками параллельно льду. 
  Складка — волчок, в котором корпус и голова плотно сложены к опорной ноге, свободная нога либо вытянута вперёд, либо согнута внутрь.
 Блинчик () — конёк свободной ноги лежит на колене или бедре опорной, при этом позиции рук могут варьироваться, руки могут обхватывать опорный конёк, быть отведены в стороны или сомкнуты в замке за спиной. 
 Скрученный волчок — корпус сильно скручивается так, что линия плеч становится перпендикулярна льду. Свободная нога скрещивается спереди с опорной.
 Ломаный волчок () — свободная нога развёрнута и сильно вынесена в сторону от опорной.
 В парном катании и в танцах на льду, из-за того, что партнёры поддерживают друг друга, возможны множество оригинальных вариантов позиций в волчках.

Галерея

В одиночном катании

В парном катании и танцах на льду

Примечания

Ссылки 

 Вращения в словаре Тулупа

Элементы фигурного катания